Geografia
 Ica – miasto w Peru,
 Ica – prowincja Peru,
 Ica – region Peru;
 Nauka
 ICA (Independent Component Analysis) – analiza składowych niezależnych,
 ICA (International Council on Archives) – Międzynarodowa Rada Archiwów.